Појам Роа може да се односи на:

 Роа (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Роа (Шпанија)
 Карлос Роа, аргентински фудбалер